Била-Глина () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 8,57 км². Население — 107 чел. (2006).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1748 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края